Safety Integrity Level (SIL)
 SIL-code, een unieke drieletteraanduiding voor iedere taal onderhouden door SIL International
 SIL International, organisatie voor taalkundig onderzoek
 Speech Interference Level (SIL)
 Scooters India Limited (SIL), een bedrijf dat vanaf 1972 Lambretta scooters in licentie produceerde.

Zie ook
 Sil (doorverwijspagina)